

História 
 Macedônia (região) — região geográfica e histórica da península dos Bálcãs
 Macedónia Antiga — antiga nação europeia, célebre por seu rei Alexandre, o Grande
 Tema da Macedônia — subdivisão do Império Bizantino localizada na Trácia

Sudivisões administrativas do Império Romano 
 Macedônia romana — província da Macedônia, Macedônia Prima, Macedônia Segunda (ou Macedônia Salutar), etc.
 Diocese da Macedônia

Grécia 
 Macedónia (Grécia) — região

República da Macedônia 
 República da Macedónia do Norte — país proclamado independente em 1991
 República Socialista da Macedónia — antigo nome da República da Macedónia do Norte, quando fazia parte da República Socialista Federativa da Iugoslávia

Brasil 
 Macedônia (São Paulo) — município do estado de São Paulo
 Macedônia (Divino das Laranjeiras) — distrito de Minas Gerais

Roménia 
 Macedonia (Timiș) — aldeia da comuna de Ciacova, no Banato

 Disputa sobre o nome da Macedônia

Desambiguações de topônimos